Этилаты — алкоголяты этилового спирта, в частности:

 Этилат натрия — соединение натрия и этилового спирта
 Этилат германия — то же, что и тетраэтоксигерман
 Этилат мышьяка — то же, что и триэтиларсенит